Sony Financial Holdings Group – группа дочерних компаний японской корпорации Сони (Sony), работающая в сфере финансовых услуг .
 
Управление данной группой компаний осуществляет холдинговая компания Sony Financial Holdings Inc., являющаяся  открытым акционерным обществом. В группу компаний входят :
Страховая компания «Sony Life Insurance Co», работающая на рынке страхования жизни.
Страховая компания «Sony Assurance», оказывающая услуги по видам страхования, не относящимся к страхованию жизни.
Банк «Sony Bank», предоставляющий различные банковские услуги.

История
История финансового сектора корпорации Сони началась в 1979 году, когда была создана страховая компания «Sony Prudential Life Insurance Co., Ltd», которая в процессе своего развития поменяла название и сейчас называется «Sony Life Insurance Co». 

В 1998 году была создана ещё одна страховая компания «Sony Insurance Planning Co., Ltd» для работы на рынке страхования по видам, не относящимся к страхованию жизни. В 1999 году она изменила организационно-правовую форму с общества с ограниченной ответственностью на акционерное общество и название на «Sony Assurance Inc.», начав в этом году продажу полисов автострахования через Интернет и по телефону.

Банк, получивший название «Sony Bank» начал свою деятельность в 2001 году. В 2007 году этот банк учредил ещё один банк для работы на рынке ценных бумаг «Sony Bank Securities Inc.».

В апреле 2004 года была создана холдинговая компания «Sony Financial Holdings Inc.», акции которой котируются на Токийской фондовой бирже .

Деятельность финансового холдинга Сони
В процессе развития своей деятельности компании, входящие в холдинг, расширяли перечень оказываемых финансовых услуг и рынки. В настоящее время финансовые компании Сони работают не только на рыке Японии, но имеют офисы в Китае, на Тайване, на Филиппинах.
Результаты работы компаний, входящих в холдинг, представлены в таблице :

Примечания

См. также 
Sony

Ссылки 
Официальный сайт финансового холдинга Сони 

Страховые компании Японии
 Sony
Холдинги Японии
Дочерние компании Sony